Peralta hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Peralta (Nuevo México), pueblo en Estados Unidos.
 Peralta (República Dominicana), municipio de la provincia de Azua.
 Cuchilla de Peralta (Uruguay), localidad en el departamento de Tacuarembó.
 Zona Arqueológica de Peralta, en el estado de Guanajuato, México.

Argentina 
 Peralta (Buenos Aires), paraje en la provincia de Buenos Aires.
 Estación Peralta de ferrocarril, situada en dicho paraje.

España 
 Peralta, municipio en la Comunidad Foral de Navarra.
 Peralta de Alcofea, municipio en la provincia de Huesca (Aragón).
 Peralta de Calasanz, municipio en la provincia de Huesca.
 Peralta de la Sal, localidad del municipio de Peralta de Calasanz.

Personas 
 Peralta (apellido), proviene del latín «Petra», que significa piedra.
 Ángel Peralta (1926-2018), rejoneador español.
 Ángela Peralta (1845-1883), cantante soprano mexicana.
 Daniel Peralta  (n. 1955), político argentino.
 Horacio Peralta (n. 1982), futbolista uruguayo.
 Power Peralta, dúo de baile chileno.

Abreviaturas científicas de botánicos 
 I.Peralta - Iris Edith Peralta (1960-).
 P.Peralta - Paola Peralta fl. 2008.
 S.Peralta - Susana Peralta fl. 1997.